een koraal uit 1599 van Philipp Nicolai, zie Wachet auf, ruft uns die Stimme (koraal)
 een cantate van Johann Sebastian Bach, zie Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140)
 een koraal van Johann Sebastian Bach (BWV 645), zie Schüblerkoralen